Gindre steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jorioz im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Gindre-Gruppe einen Luxemburger Kupfererzeuger

Gindre ist der Familienname folgender Personen:
 Jérémie Gindre (* 1978), Schweizer Künstler und Schriftsteller
 Robert Gindre (1911–1991), französischer Skilangläufer